Emma je lahko:

 Emma, žensko osebno ime
 Emma, roman angleške pisateljice Jane Austen